Supercopa de España 2012 avgjordes i två matcher mellan Real Madrid och FC Barcelona. Real Madrid vann La Liga 2011/2012 och FC Barcelona vann Copa del Rey 2011/2012. Real Madrid vann turneringen på antal gjorda bortamål (bortamålsregeln).

Första mötet

Andra mötet 

2012
2012 i Spanien
Fotbollsåret 2012